Такуу (Mortlock, Taku, Takuu, Tau, Tauu) — полинезийский язык, который принадлежит элисской группе, на котором говорят в деревне Мортлок атолла Такуу (северо-восточнее острова Бугенвиль) округа Атоллс провинции Бугенвиль в Папуа-Новой Гвинее. Также такуу отличается от языков нукуману, нукуриа, онтонг-джава и сикаиана, на которых говорят на Соломоновых островах.

Ссылки 
 Такуу на Ethnologue

Языки Папуа — Новой Гвинеи
Полинезийские языки
Австронезийские языки